«Відкрий Україну» може вживатися у значеннях:
 Відкрий Україну (ініціатива)
 Відкрий Україну! (телевізійний фестиваль)
 Відкрий Україну (фонд)